Pasco bezeichnet:

 ein Departamento in Peru: Region Pasco
 einen Ort in Argentinien: Pasco (Córdoba)
 Mount Pasco, Berg im Kempland, Antarktika
 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pasco (Florida)
 Pasco (Georgia)
 Pasco (Ohio)
 Pasco (Washington)
 Pasco West (Washington)

Pasco ist der Familienname folgender Personen:
 Crawford Pasco (1818–1898), britisch-australischer Marineoffizier und Polizeimagistrat
 Isabelle Pasco (* 1966), französische Schauspielerin
 Richard Pasco († 2014), britischer Schauspieler 
 Ron Pasco (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Samuel Pasco (1834–1917), US-amerikanischer Politiker
 Tito Edralin Pasco y Esquillo (1931–2008), Metropolit (Obíspo Máximo) der Unabhängigen Philippinischen Kirche (Iglesia Filipina Independente)

Siehe auch:
 Pasko